Cesar je lahko:
 cesar, vladarski naziv
 Cesar (ime)
 Cesar (priimek)